Сезон 2015/16 на Английската висша лига е 24-тият сезон на Английската висша лига от основаването на първенството през 1992. Сезонът започва на 8 август 2015 и ще завърши на 15 май 2016.

Челси е защитаващият шампион от предния сезон. Борнемът, Уотфорд и Норич Сити са трите отбора взели промоция за участия във Висшата лига.

Отбори 
Общо 20 тима взимат участие, 17 останали от предния сезон и трите отбора, които се качват от долната дивизия. На 25 април 2015, Уотфорд става първият отбор взел промоция от Чемпиъншип след победа с 2–0 над Брайтън & Хоув Албиън. В последния ден от сезон Борнемът печели трофея след победа с 3–0 над Чарлтън Атлетик. Норич Сити е последния отбор, който получава правото за участие във Висшата лига, след като печели плейофния финал над Мидълзбро с 2–0.

Трите отбора вземат мястото на Бърнли, Куинс Парк Рейнджърс и Хъл Сити. Бърнли бива изхвърлен въпреки победата с 1–0 над Хъл Сити, а Куинс Парк Рейнджърс губи последния мач от сезона с 6–0 от Манчестър Сити. Хъл Сити е последния отбор отпаднал след равенство 0–0 с Манчестър Юнайтед в последния кръг.

Стадиони 
Бележка: Таблицата е подредена по азбучен ред.

Информация

Класиране

Външни препратки 
 Официален уебсайт

2015/16
Сезон 2015/16 във футбола